Mihalecz István (1947) labdarúgó, középpályás, edző
 Mihalecz István (1974) labdarúgó, edző